Il giorno palindromo è il giorno di calendario la cui data, espressa nel formato numerico gg/mm/aaaa oppure mm/gg/aaaa, è simmetrica nella lettura (palindromo), in altre parole resta uguale a se stessa sia se letta da sinistra verso destra sia se letta da destra verso sinistra.

Alcuni esempi di giorno palindromo:
 10 febbraio 2001 → 10/02/2001
 20 febbraio 2002 → 20/02/2002
 1º febbraio 2010 → 01/02/2010
 2 febbraio 2020 → 02/02/2020
 12 febbraio 2021 → 12/02/2021
 22 febbraio 2022 → 22/02/2022
In base al formato in cui si esprime la data (giorno/mese/anno o mese/giorno/anno, quest'ultimo in uso nei paesi anglosassoni) si può avere un giorno palindromo diverso; ad esempio:
 12/02/2011 indica 12 febbraio 2011 oppure dicembre 2, 2011

In altri casi la data rappresenta un giorno palindromo solo in uno dei due formati; esempi:
 22/02/2022 indica 22 febbraio 2022, ma non ha senso nel formato anglosassone;
 10/22/2201 indica ottobre 22, 2201 nel formato anglosassone, ma non ha significato nell'altro formato.

Infine, in alcuni casi, la data rappresenta lo stesso giorno palindromo per entrambi i formati; esempi:
 11/11/1111 indica 11 novembre 1111 ovvero novembre 11, 1111
 02/02/2020 indica 2 febbraio 2020 ovvero febbraio 2, 2020.

Giorni palindromi dall'inizio dell'era cristiana al 9999 

Nelle tabelle A e B sono indicati tutti gli anni, dall'inizio dell'era cristiana al 9999, in cui è presente un giorno palindromo. Per ricavare il giorno palindromo è sufficiente leggere da destra a sinistra le due coppie di cifre dell'anno prescelto che indicheranno il giorno ed il mese (tabella A per il formato gg/mm/aaaa) oppure il mese ed il giorno (tabella B per il formato mm/gg/aaaa)

Giochi enigmistici